

Pessoas 
 João Paulo I - papa da Igreja Católica.
 João Paulo II - papa da Igreja Católica.
 João Paulo Cunha - político brasileiro do estado de São Paulo.
 João Paulo Lima e Silva - político brasileiro do estado de Pernambuco.
 João Paulo - da dupla (extinta) João Paulo e Daniel.

Futebolistas 
 João Paulo Andrade — futebolista português.
 Sérgio Luís Donizetti — mais conhecido como João Paulo, ex-futebolista brasileiro que defendeu o Guarani.
 João Paulo de Lima Filho — ex-futebolista brasileiro que defendeu Santos e Corinthians.
 João Paulo Gomes da Costa - futebolista brasileiro que defende o Figueirense.

Localidades 
 Rio João Paulo - rio brasileiro do estado de Santa Catarina
 Aeroporto João Paulo II - aeroporto dos Açores, Portugal
 João Paulo (Florianópolis)
 João Paulo (Manaus)
 João Paulo (São Tomé)

Desambiguações de antropônimos
Antropônimos masculinos